Woschod (Woßchod, Wozchod, russisch und ukrainisch Восход für „Sonnenaufgang“) steht für:
 Woschod (Rakete), sowjetischer Raketentyp
 Woschod (Raumschiff), sowjetisches Raumschiff
 Woschod (Schiffstyp), sowjetisches Tragflügelboot
 Woschod (Zeitschrift), Zeitschrift im Russischen Kaiserreich, erschien 1881–1906 
 Woßchod (Motorradmarke), sowjetische Motorradmarke
 Wozchod Handelsbank, UdSSR
Orte in Russland:
 Woschod (Moskau), Siedlung in der Oblast Moskau

Orte in der Ukraine:
 Woschod (Jalta), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Jalta, Autonome Republik Krim
 Woschod (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske, Autonome Republik Krim
 Woschod (Pokrowsk), Ansiedlung im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
 Woschod (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja